Городской флаг Снежного — официальный символ города Снежное Донецкой области. Утверждён 28 апреля 2004  года решением № 24/13 сессии городского совета.

Описание 
Прямоугольник с отношением вертикальной и горизонтальной сторон 1:2. На поле жёлтого цвета слева расположена синяя полоса — 1/4 часть от горизонтальной стороны. На ней вертикально расположены 3 бело-голубые снежинки, символизирующие прошлое, настоящее и будущее города: он был, есть и будет.

История 
В 2003 году был объявлен конкурс на лучший проект герба и флага города Снежного. В комиссию было подано более 50 проектов, но депутаты решили не менять старый герб. Лучшим проектом флага была признана работа И. Валенкова. Герб и флаг фактически утверждены 28 апреля 2004 года, когда было утверждено Решение № 24/13, которое закрепило Устав территориальной общины, в котором содержалось положение о гербе и флаге.

См. также 
 Снежное

Источники 
 Флаг Снежного

Снежное
Флаги городов Донецкой области